
Cupa Davis 2006 corespunde celei de-a 95-a ediții a turneului de tenis pe națiuni.

Cupa Mondială 2006

Rezultate

Legendă
 F =favorit
 * =țară gazdă

Primul tur

Turul doi

</div></div></div>

Semifinale

Finala

Vezi și
Cupa Davis

2006
Cupa Davis